Une cisaille est un outil de la famille du ciseau, utilisé pour le découpage de matériaux autres que le papier.

Cisaille guillotine 

Il existe notamment la cisaille guillotine qui est conçue pour couper de la tôle.
Le mouvement vertical de la lame supérieure est assuré de chaque côté par deux bras de levier et son guidage par deux glissières en bronze réglables (les lames émoussées ou détériorées peuvent être inversées). Les machines modernes comportent des commandes de mouvement hydrauliques.

Cisaille à molettes 
Les molettes agissent comme des lames circulaires et la rotation de celles-ci entraîne la pièce à couper. Le champ de coupe étant très court entre les deux molettes, il est possible de faire du chantournage très précis selon un tracé.

Cisaille à levier 
Les cisailles à levier existent dans plusieurs domaines :
En mécanique : des cisailles plus ou moins grandes selon l’épaisseur à couper. Elles se fixent sur un établi ou sur un pied scellé au sol.
En imprimerie : le massicot qui a un levier que l'on doit tirer pour couper ce que l'on désire. Il est composé d'une table en plastique ou en métal, selon les fabricants et les modèles et comporte un dispositif de coupe (lame et contre-lame) ainsi qu'un dispositif de blocage du papier (en terme technique « une butée de blocage »).

Cisailles à main 
Cisaille de tôlier : 
simple à taille droite, à taille à gauche et à taille à droite : deux lames étroites désaxées permettant des coupes d’affleurement et de forme en tous sens et à l’intérieur des tôle

Cisaille-grignoteuse : travaille sur le principe du grignotage avec poinçonnage progressif de la matière, permet d’ajourer en pleine tôle sans déformation de celle-ci.
 
Cisaille de fumiste : une simple lame inférieure et une double lame supérieure, pour couper les tuyaux de poêle sans les déformer (ancêtre de la cisaille-grignoteuse).
 
Cisaille simple :
Cisailles de jardinier ;
sécateur ;
cisaille à haie ;
cisaille à gazon ;
échenilloir.

Annexes

Articles connexes 
 Contrainte de cisaillement, effort mécanique,
 Cisaillage
 Forces (outil)
 Ciseaux

Notes et références 

Usinage
Outil de coupe